Янни́к Ноа́ (, род. 18 мая 1960 года в Седане, Арденны) — известный французский теннисист и поп-соул-певец. Экс первая ракетка мира в парном разряде и третья ракетка мира в одиночном (высшая в истории позиция в рейтинге для французов). Наиболее известен своей победой в открытом чемпионате Франции по теннису в 1983 году (первая и единственная победа французов в мужском одиночном разряде на всех турнирах Большого шлема в «Открытую эру») и в качестве высококлассного капитана команд на Кубок Дэвиса и Кубок федерации.

Всего за карьеру выиграл 23 турнира АТП в одиночном разряде и 16 турниров в парном.

С тех пор, как Ноа покинул спорт, общественность знает его как исполнителя популярной музыки и, со своей матерью, — соучредителя благотворительной организации для детей из неблагополучных семей. Сын Янника Ноа Джоаким — игрок НБА.

Биография 

Его мать — француженка, а отец — уроженец Камеруна Закари Ноа, профессиональный футболист, игравший во Франции. С 11 лет занимается теннисом. В 31 год выиграл Кубок Дэвиса, будучи капитаном команды (первая победа Франции в Кубке Дэвиса за 59 лет). Сумел повторить свой успех в 1996 году, когда команда Франции победила в гостях сборную Швеции. Спустя год привёл женскую сборную Франции к первой в истории победе в Кубке Федерации.

Признался, что в начале 1980-х употреблял перед матчами марихуану. Заявил, что амфетамины были реальной проблемой в теннисе в его время.

Карьера

Позиция в рейтинге в конце сезона

Финалы турниров Большого шлема

Одиночный разряд (1—0)

Парный разряд (1—2)

Участие в финалах турниров за карьеру

Одиночный разряд (36)

Победы (23)

Поражения (13)

Парный разряд (25)

Победы (16)

Поражения (9)

Командные турниры

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Дискография 
 1990: Saga Africa
 1991: Black & What
 1993: Urban Tribu
 1998: Zam Zam
 2000: Yannick Noah
 2003: Pokhara
 2005: Métisse
 2006: Charango
 2010: Frontières
 2012: Hommage

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Янника Ноа 
 
 
 

Певцы и певицы Франции
Теннисисты Франции
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Теннисные тренеры Франции
Члены Международного зала теннисной славы